Wilhelm Kunst kan syfta på:

* Wilhelm Kunst (1799–1859), tysk skådespelare
 Wilhelm Kunst (1909–1986), tysk träsnidare